Михаил Кабанов:
 Кабанов, Михаил Владимирович (род. 1957) — советский и российский актёр.
 Кабанов, Михаил Всеволодович (1937—2020) — учёный-физик, член-корреспондент РАН.
 Кабанов, Михаил Михеевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.